Odersky ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Odersky (* 1958), deutscher Informatiker
 Walter Odersky (* 1931), deutscher Jurist, Präsident des Bundesgerichtshofs (1988–1996)